Caney kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Municipio de El Caney, kommun, Provincia de Santiago de Cuba,

USA 

 Caney, Kansas, ort, Montgomery County, 
 Caney, Oklahoma, ort, Atoka County, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar